Кремінський:

 Кремінський район — район України у західній частині Луганської області
 Кремінський Ярослав Миколайович — український вчений у галузі медицини, доктор медичних наук, професор Луганського державного медичного університету, письменник, член НСПУ